Мейендорфы — баронское семейство прибалтийских немцев:
 
 
 Мейендорф, Иван Феофилович (1926—1992) — протопресвитер Православной церкви в Америке, богослов, патролог, византинист и церковный историк.
 Мейендорф, Ирена фон (1916—2001) — немецкая актриса.
 Мейендорф, Казимир Иванович (1749—1813) — генерал от кавалерии, Лифляндский и Финляндский военный губернатор.
 
 Мейендорф, Пётр Казимирович (1796—1863) — русский дипломат, действительный тайный советник, обер-гофмейстер
 Мейендорф, Фёдор Егорович (1842—1911) — генерал-лейтенант
 Мейендорф, Феликс Казимирович (1834—1871) — дипломат, статский советник, камергер.
 
 Мейендорф, Эрнест Петрович (1836—1902) — барон, действительный статский советник, гофмейстер, российский дипломат.

—
 Усадьба Мейендорф — стилизованная под шато усадьба в посёлке Барвиха.